Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale est le nom du  de plusieurs pays  : 

 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Botswana)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Cambodge)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Djibouti)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Fidji)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Guinée Équatoriale)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Italie)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Mali)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Somalie)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Soudan du Sud)
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Tanzanie)